Brooks je lahko:

 komet Brooks, periodični komet iz Jupitrove družine kometov
 USS Brooks (DD-232), rušilec razreda clemson v sestavi Vojne mornarice Združenih držav Amerike

Priimek 
 Avery Brooks, ameriški filmski in televizijski igralec
 Kevin Brooks, angleški pisatelj
 Reginald Alexander Dallas Brooks, britanski general
 Sheri-Ann Brooks, jamajška atletinja
 Tony Brooks, britanski dirkač Formule 1
 William Robert Brooks, ameriški astronom